Коленда () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коленда, Виктор Константинович (1872—1945) — русский и советский москвовед и художник.
 Коленда, Юрген (род. 1961) — западно-германский пловец в ластах.
 Коленда, Гавриил (1606—1674) — униатский митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, предстоятель Русской греко-католической церкви.

Другое 
 Коленда — польский дворянский герб.